

Пестовка — річка в Тверській області, права притока Великого Тудера
 Пестовка — річка в Удмуртії, права притока Іжа
 Пестовка — залізнична платформа на залізниці Іжевськ-Пібаньшур
 Пестовка — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія